Catalina de Lancaster (Hertford, 31 de marzo de 1373-Valladolid, 2 de junio de 1418), hija de Juan de Gante y de su segunda esposa, Constanza de Castilla, y reina consorte de Castilla por su matrimonio con el rey Enrique III de Castilla.

Orígenes familiares

Fue hija de Juan de Gante y de su segunda esposa, Constanza de Castilla. Por parte paterna fueron sus abuelos el rey Eduardo III de Inglaterra y su esposa Felipa de Henao. Por parte materna fueron sus abuelos el rey Pedro I de Castilla y su esposa María de Padilla.

Fue hermana del rey Enrique IV de Inglaterra y de Felipa de Lancaster y abuela de Isabel la Católica.

Biografía

Nieta del rey Pedro I de Castilla, Catalina fue educada en su propia casa como heredera y entró en la política castellana cuando Juan de Gante, su padre, reclamó el trono en su nombre y el de su madre Constanza, organizando una expedición con ayuda de Ricardo II de Inglaterra que desembarcó en La Coruña en 1386.

Para resolver el conflicto, en virtud del Tratado de Bayona,  el 17 de septiembre de 1388 en la catedral de San Antolín de Palencia se celebraron esponsales con su primo Enrique de Trastámara. Enrique era el heredero de la Casa de Trastámara, rama bastarda de la Casa de Borgoña. Con este motivo a Enrique le fue otorgado el título de príncipe de Asturias, siendo desde entonces dicho título usado por el heredero de la corona castellana y, posteriormente, por el heredero de la corona española.

Ello puso fin al conflicto dinástico entre los descendientes de Pedro I de Castilla y Enrique II de Castilla, afianzándose la Casa de Trastámara y estableciendo la paz entre Inglaterra y la Corona de Castilla.

El matrimonio se celebraría en la villa de Madrid en 1393, siendo ya Enrique III rey de Castilla.

Regencia durante la minoría de edad de Juan II

Al morir Enrique III de Castilla el 25 de diciembre de 1406, a los 27 años de edad, Catalina de Lancaster, junto con su cuñado Fernando de Antequera, futuro rey de Aragón, ejerció la regencia del reino durante la minoría de edad de su hijo Juan II, de apenas un año de edad.

Catalina coordinó, junto con un consejo de nobles, eclesiásticos y autoridades municipales de algunas ciudades, la administración de los actuales territorios de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla la Vieja, León y partes de Castilla la Nueva, mientras que Fernando de Antequera, el hermano de Enrique III, administraba las zonas de Extremadura y los reinos cristianos de Andalucía, Jaén, Córdoba y Sevilla. Las tierras de Almería, Granada y Málaga todavía formaban parte del Reino nazarí de Granada.

Durante la regencia, la reina participó activamente en la política exterior del reino, manteniendo contactos con Inglaterra y Portugal, que facilitaron la firma de paces y aseguraron los contactos comerciales con ambos reinos. 

En 1412, el infante castellano Fernando de Trastámara se convirtió en Fernando I de Aragón, según lo acordado por los magnates aragoneses en el Compromiso de Caspe. Para ello, recibió el apoyo formal y económico de Castilla, que subvencionó su candidatura al trono aragonés, e incluso la corona. Para hacer frente a la regencia castellana desde Aragón, Fernando utilizó a sus consejeros más próximos, entre ellos al arzobispo Sancho de Rojas, así como la influencia de su esposa, Leonor de Alburquerque, gran propietaria en Castilla, y de sus hijos, los Infantes de Aragón. Una vez fallecido en 1416, Catalina pudo asumir otros aspectos del gobierno castellano como la diplomacia con Granada o los tratos con las órdenes militares que hasta entonces habían sido prerrogativa de Fernando.

Leonor López de Córdoba fue consejera íntima de la reina Catalina de Lancaster. Leonor era una noble cordobesa, hija de Martín López de Córdoba, maestre de la Orden de Alcántara, quien había sido ajusticiado por orden de Enrique II de Castilla por haber sido protector, tras las murallas de Carmona, de los hijos huérfanos del rey Pedro I de Castilla.

Bajo el influjo del obispo Pablo de Santa María, quien se encargó de la educación del rey Juan II de Castilla, así como de las ideas del predicador Vicente Ferrer, se publicó el ordenamiento de Valladolid, en el que se establecieron las primeras leyes de apartamiento de judíos y mudéjares en las ciudades del reino, así como otras medidas destinadas a disminuir su participación en la vida social del reino. El ordenamiento solo se pudo aplicar a algunas ciudades, ante las quejas de los afectados, que recurrieron a sus fueros antiguos para rebatirlo.

Un retrato que hace de Catalina de Lancaster Fernán Pérez de Guzmán la describe como de semblante enfermizo y algo tullida, pero también con la veracidad de los rasgos que la herencia angevina y borgoñona que de su padre, el duque de Lancaster, y de su abuelo, el rey Pedro I, heredó. Siendo ella de gran estatura, muy rubia y sonrosada y de gran fortaleza corporal, mayor que la de muchos hombres pero cargada ya de sobrepeso por la edad, pero más por el ser muy dada a comer y beber en demasía. De personalidad llena de virtudes y muy generosa, pero con la debilidad de dejarse influir por los menesterosos de la Corte, de tal forma que varias veces tuvo que expulsar de la Corte castellana al personal encargado de su servicio.

La reina Catalina de Lancáster falleció en la ciudad de Valladolid el 2 de junio de 1418, a los 45 años de edad, de "perlesía" según las fuentes. Su hijo tomó inmediatamente el poder, sin continuarse la regencia.

Sepultura 

Después de su defunción, el cadáver de la reina Catalina de Lancaster fue trasladado a la ciudad de Toledo, donde recibió sepultura en la Capilla de los Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo, en la que sus restos mortales reposan en la actualidad. El sepulcro de la reina está colocado en el lado del Evangelio y junto al altar de San Hermenegildo. Dos ángeles sostienen la cartela en la que aparece esculpido el epitafio de la reina:

Es un sepulcro adosado de estilo plateresco. La reina aparece vestida con túnica y manto, adornado este último con flores. Las manos de la reina están colocadas sobre el pecho, y la mano izquierda sujeta un devocionario. La cabeza de la reina, que descansa sobre tres almohadones recamados, está cubierta por una toca, y ciñe su frente una corona real.

Familia

Matrimonio y descendencia 
Catalina de Lancaster contrajo matrimonio en 1388 con Enrique III de Castilla. La ceremonia religiosa tuvo lugar en la catedral de Palencia. Fruto de su matrimonio nacieron tres hijos:

 María (1401-1458). Contrajo matrimonio con Alfonso V de Aragón y fue sepultada en el monasterio de la Santísima Trinidad de Valencia.
 Catalina (1403-1439). Contrajo matrimonio con Enrique de Trastamara, hijo del rey Fernando I de Aragón y de la reina Leonor de Alburquerque. Fue sepultada en el monasterio de Poblet.
 Juan (1405-1454). Rey de Castilla (Juan II) a la muerte de su padre. Fue sepultado en la Cartuja de Miraflores.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Bibliografía

 González Dávila, Gil: Historia de la vida y hechos del rey don Henrique tercero de Castilla (1638)
 López de Ayala, Pedro: Crónicas de los Reyes de Castilla Don Pedro, Don Enrique II, Don Juan I, Don Enrique III. 2 v. Editorial Órbigo, S.L. ISBN 84-96966-50-X
 The Treaty of Bayonne (1388) with Preliminary Treaties of Trancoso (1387), ed. J. Palmer y B. Powell. Universidad de Exeter, 1988 ISBN 0-85989-316-2
 Echevarria Arsuaga, Ana: Catalina de Lancaster. Editorial Nerea 2002 ISBN 84-89569-79-7
 Echevarria Arsuaga, Ana: “The Queen and the Master: Catalina of Lancaster and the Military Orders”, en Queenship and Political Power in Medieval and Early Modern Spain, (ed. T. Earenfight). Londres/Nueva York: Ashgate, 2005, pp. 91-105 ISBN 0-7546-5074-X
 Echevarria Arsuaga, Ana: “Dinastía. Reinas mecenas en los albores del Renacimiento”, en Retrato de la mujer renacentista. Coord. A. Serrano de Haro Soriano, E. Alegre Carvajal. Madrid: UNED, 2012, pp. 67-89 ISBN 978-84-362-6147-9
 Suárez Bilbao, Fernando: Enrique III. Diputación Provincial de Palencia 1994 ISBN 84-8173-013-0
 Veas Arteseros, Francisco de Asís: Itinerario de Enrique III. Editum: Ediciones de la Universidad de Murcia 2003 ISBN 84-8371-400-0
 Mitre Fernández, Emilio: Una muerte para un rey : Enrique III de Castilla (Navidad de 1406). Ámbito Ediciones, S.A. 2001 ISBN 84-8183-091-7
 Mitre Fernández, Emilio: Los judíos de Castilla en tiempo de Enrique III : el pogrom de 1391. Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial 1994 ISBN 84-7762-449-6
 Mitre Fernández, Emilio: Extensión del régimen de corregidores en el reinado de Enrique III de Castilla. Universidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones e Intercambio Editorial 1969 ISBN 84-600-0218-7
 Montojo Jiménez, Carlos: La diplomacia castellana bajo Enrique III : estudio especial de la embajada de Ruy González de Clavijo a la corte de Tamerlán. Ministerio de Asuntos Exteriores. Centro de Publicaciones 2004 ISBN 84-95265-38-9

Enlaces externos 
 
 Genealogía de la reina Catalina de Lancaster (en inglés)
 Programa de RTVE sobre Catalina de Lancaster, serie Mujeres en la Historia

Reinas consortes de la Corona de Castilla
Reinas consortes de España del siglo XIV
Reinas consortes de España del siglo XV
Princesas consortes de Asturias
Casa de Lancaster
Miembros de la Orden de la Jarretera
Pretendientes al trono de Castilla
Regentes de Castilla
Lancaster, Catalina
Inglesas del siglo XIII
Inglesas del siglo XIV